Войскорово — топоним в России:

 Войскорово — упразднённая деревня на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
 Войскорово — посёлок в Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области.